PCN heeft de volgende betekenissen:

Pavement Classification Number, voor de draagsterkte van vliegveldverhardingsconstructies.
Parti Communautaire Nationaliste-Européen
Peugeot Club Nederland
Process Control Network
Partido de Conciliacón Nacional, Partij voor de Nationale Verzoening (PCN) in El Salvador
Pensioenfonds Caribisch Nederland